RIC lahko pomeni
Državni izpitni center‎ (prej imenovan Republiški izpitni center)
Rehabilitacijski inštitut Chicago (Rehabilitation Institute of Chicago)
Univerza Rhode Island (Rhode Island College)
Mednarodno letališče Richmond (Richmond International Airport)